David Milne – ammiraglio della Royal Navy scozzese
 David Milne – pittore canadese
 David Milne – rugbista australiano
 David Milne – rugbista scozzese
 David Milne-Home – avvocato, geologo e meteorologo scozzese